Тіффані Дол (,  20 травня 1986 року, Шербур, Нормандія, Франція) — французька порноактриса.

Біографія 
Народилася в травні 1986 року в невеликий комуні Шербур-Октевіль, розташованій в департаменті Манш в Нормандії. Почала зніматися у фільмах для дорослих у 2010 році, у віці 24 років. У тому ж році стала новою дівчиною Colmax і виграла конкурс Miss Top Girl у Празі.

Працювала зі студіями Evil Angel, Harmony Films, Private, Kick Ass Pictures, New Sensations, Elegant Angel і Woodman Entertainment. Крім того, знімалася в сценах для вебпорталів Slimewave, Orgasmatics і Drunksexorgy.

У 2014, 2015 і 2016 роках була представлена на AVN Awards в номінації «іноземна актриса року». У 2016 році до того ж була представлена в номінації «краща сцена сексу зарубіжного виробництва» за роль у Baron's Whores.

Деякі фільми: Anal Buffet 12, She Needs Breaking In, Hard In Love 2, Bodyguard, Juvenile Rampage, Stepmom Lessons 2, Sugar Fuck Candy, The Dancer, Xrated Tales and Legends.

Знялася більш ніж в 310 фільмах.

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 
 Тіффані Долл (англ.) на сайті Internet Movie Database

Долл
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Вікіпедія:Сторінки з неоднозначними геоланками
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1986
Народились 20 травня